Кубок Англии по футболу 2013/14 — 133-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 3-й раз подряд спонсором Кубка Англии является Budweiser. В турнире принимали участие 737 команд из Англии и Уэльса. Впервые в истории участие принял клуб из Гернси.

Участники

Призовой фонд

Первый раунд 
Жеребьёвка Первого раунда прошла 27 октября 2013 года. В нём участвовало 80 команд, 32 из которых прошли из Четвёртого отборочного раунда и 48 представляют Футбольную лигу. 48 клубов Футбольной лиги, которые попали в Первый раунд, включают в себя клубы из Первой и Второй Футбольных лиг. Клубами с наименьшим рейтингом, которые попали в этот раунд, являются «Дэвентри Таун» и «Шортвуд Юнайтед» как единственные клубы, представляющие 8 уровень системы футбольных лиг.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 10 ноября 2013 года. В нём участвовало 40 команд, из которых все прошли из первого раунда. Клубом с самым низким рейтингом был «Стоурбридж», представлявший 7 уровень системы футбольных лиг.

Примечания
1: Матч был остановлен во втором тайме из-за пришедшего в непригодность по причине обильных осадков поля. Переигровка была назначена на 4 января 2014 года. Однако, 3 января, после проверки поля, переигровка была дополнительно перенесёна на 8 января.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 8 декабря 2013 года. В нём участвовало 64 команды, 20 из которых прошли из второго раунда, а ещё 44 представляли Премьер-Лигу и Чемпионат Футбольной лиги.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 5 января 2014 года.

Пятый раунд 
Жеребьёвка состоялась 26 января 2014 года. Матч между Шеффилд Уэнсдей и Чарльтон Атлетик, назначенный на 16 февраля, был перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона на Хиллсборо.

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоялась 9 марта 2014 года.

Финал

Примечания

Ссылки 

2013
Англия
Кубок Англии